Königsfließ bezeichnet:
 Königsfließ (Fluss), kleiner Fluss in der Kyritzer Platte, Brandenburg, Deutschland
 Königsfließ (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet im Landkreis Ostprignitz-Ruppin und im Landkreis Prignitz, Brandenburg, Deutschland
 Königsfließ, bis 1938 Radzien, Dorf im Kreis Lötzen, Ostpreußen, seit 1945: Radzie (Wydminy) im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen